Tamang peut désigner : 
 les Tamangs, une population du Népal
 le tamang, une langue tibéto-birmane
 Jampa Kalsang Tamang, un acteur népalais
 Bhim Bahadur Tamang, un homme politique népalais
 Tirtha Bahadur Tamang, un coureur d'ultra-trail népalais